Marshallton es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Marshallton (Delaware), área no incorporada;
 Marshallton (Pensilvania), lugar designado por el censo;
 Marshallton (condado de Chester, Pensilvania), área no incorporada.